Guillem Colom Casasnovas, geòleg mallorquí.
 Guillem Colom Ferrà, escriptor mallorquí.
 Guillem Colom Barrufet, jugador de bàsquet andorrà.